Der Hyundai Tucson ist ein im August 2004 vorgestelltes Sport Utility Vehicle der Automarke Hyundai, das 2009 durch den ix35 abgelöst wurde. Das Fahrzeug ist sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb erhältlich. Die technische Basis teilt er sich mit dem Kia Sportage. Mittlerweile werden die Autos weltweit unter dem Namen Tucson verkauft. Der Name nimmt wie beim größeren SUV-Modell Santa Fe Bezug auf die Westernstadt Tucson in den USA.

Erste Generation (JM, 2004–2010)

Motoren

Zweite Generation (2009–2015)

Dritte Generation (TL, 2015–2020) 

Auf dem Genfer Autosalon 2015 wurde die dritte Generation vorgestellt. Der Wagen löste den Hyundai ix35 weltweit ab und war ab der zweiten Hälfte 2015 verfügbar.

Der neue Tucson ist 1,65 Meter hoch, 1,85 Meter breit und 4,47 Meter lang. Damit verfügt er über ein Ladevolumen von 513 Litern – maximal sind es 1.503 Liter (wenn die hinteren Sitze nach vorne umgelegt werden). Das Fahrzeug ist eng mit dem Kia Sportage der vierten Generation verwandt.

Den Wagen gibt es in vier Ausstattungslinien. Den Einstieg bildet die 'Classic'-Variante, die serienmäßig unter anderem LED-Tagfahrlicht, Klima- und Audioanlage inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung mitbringt. Mehr Komfort bietet der 'Trend', der etwa zusätzlich über Klimaautomatik, beheizbares Lenkrad, Sitzheizung vorne oder Einparkhilfe hinten verfügt. Äußere Erkennungsmerkmale sind Dachreling und Unterfahrschutz, Nebelscheinwerfer und LED-Rücklichter. In der Ausstattungsvariante 'Style' sind Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, Regensensor, automatisch abblendender Rückspiegel oder Radio-Navigationssystem vorhanden.

Im Sommer 2018 wurde der Tucson einem Facelift unterzogen. Ab Frühjahr 2019 war die sportliche Ausstattungsvariante N-Line erhältlich.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Vierte Generation (NX4, seit 2020) 

Einen ersten Ausblick auf einen neuen Tucson präsentierte Hyundai im November 2019 auf der LA Auto Show mit dem Konzeptfahrzeug Hyundai Vision T Plugin Concept. Das Serienmodell wurde am 15. September 2020 vorgestellt. In den Handel kam es Ende 2020. Erstmals wird die Baureihe auch mit Hybridantrieben angeboten. Den sportlicher gestalteten N Line präsentierte Hyundai am 27. Januar 2021. Gebaut wird das Fahrzeug in Nošovice, Ulsan und Peking.

Das Design wurde umfangreich verändert. Den großen Kühlergrill, in den auch insgesamt zehn LED-Elemente des Tagfahrlichts integriert sind, beschreibt der Hersteller als „Diamantschliff-Optik“. Im Innenraum wird ein 10,25 Zoll Mitteldisplay verwendet. Statt manueller Knöpfe und Drehregler gibt es nun kapazitive Tastfelder.

Der seit 2021 in Nordamerika angebotene Pick-up Santa Cruz basiert auf dem Tucson.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit 2004 und bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 202.279 Hyundai Tucson neu zugelassen worden. Mit 25.494 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell